Máximo Paz puede referirse a:

 Máximo Paz (1851-1931), político argentino, gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1887 y 1890;
 Máximo Paz, localidad de la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 Estación Máximo Paz, estación ferroviaria de Máximo Paz (provincia de Buenos Aires);
 Máximo Paz, localidad de la provincia de Santa Fe (Argentina);